Zentralalpen steht für folgende Gebirgsteile:
den zentralen Hochgebirgsteil der Ostalpen, siehe Zentrale Ostalpen
den zentralen Teil im Alpenbogen, siehe Zentralalpen (Dreiteilung)
die hochalpine Kristallinzone der Alpen, siehe Kristallin der Alpen
eine der Großlandschaften in Österreich, siehe Österreichische Zentralalpen
eine Hochgebirgszone der Schweiz, zwischen Alpennordflanke und -südflanke, siehe Schweizer Zentralalpen
den zentralen Teil der Japanischen Alpen, siehe Japanische Alpen